Уестчестър може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Уестчестър (Флорида)
 Уестчестър (Илинойс)
 Уестчестър (окръг), окръг в щата Ню Йорк, САЩ

Има и места, наречени Уест Честър:
 Уест Честър (Охайо)
 Уест Честър (Пенсилвания)